Зверково — название нескольких населённых пунктов:
 Зверково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Зверково — деревня в Кимрском районе Тверской области.